Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2005 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Угорщині та Нідерландах.

Група А

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 

Джерело: http://www.iihf.com/Hydra/Tournaments_05/output/wsia/hydra.iihf.com/data/iihf/output/xml/1000000010/IHM1000000010Z07_85B_1_0.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; СПГ = Голи, пропущені в середньому за 60 хвилин; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: http://www.iihf.com/Hydra/Tournaments_05/output/wsia/hydra.iihf.com/data/iihf/output/xml/1000000010/IHM1000000010Z07_85A_1_0.html

Група В

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 

Джерело: http://www.iihf.com/Hydra/Tournaments_05/output/wsib/hydra.iihf.com/data/iihf/output/xml/1000000011/IHM1000000011Z07_85B_1_0.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; СПГ = Голи, пропущені в середньому за 60 хвилин; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: http://www.iihf.com/Hydra/Tournaments_05/output/wsib/hydra.iihf.com/data/iihf/output/xml/1000000011/IHM1000000011Z07_85A_1_0.html

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 
 Статистика групи А 
 Статистика групи В 

2005 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
2005 у Нідерландах